Гали́на Ива́новна Фёдорова: Фёдорова, Галина Ивановна (1920—2010) — советская семейная разведчица-нелегал.
 Фёдорова, Галина Ивановна (род. 1970) — российская легкоатлетка, прыгунья с шестом.